Marek Jankulovski (Ostrava, 1977. május 9. –) cseh válogatott labdarúgó. A 2007–08-as idényben az év játékosának választották Csehországban. Sokoldalú játékos, aki a pálya bal oldalán bármilyen poszton megállja a helyét.

Pályafutása

Pályáját a Baník Ostrava csapatában kezdte, majd a Napolinál (2000–02) és az Udinesénél (2002–05) folytatta. A Serie A-ban a Napoli színeiben a Lecce ellen mutatkozott be 2000. február 1-jén.

A Milannál

Jankulovski a 2005–06-os bajnoki idényre igazolt át az Udinesétől a Milanhoz, miután az Udinesénél egy sikeres szezont töltött. Jankulovski a Milannál töltött első szezonja során eleinte nehezen találta meg helyét a csapatban, de a 2006–07-es bajnokságban már a Milan legjobbjai közé tartozott. A csapatnál 50 alkalommal kapott játéklehetőséget, három gólt szerzett, köztük a Livorno ellen szerzett 22 méteres lövését. 2007. május 23-án tagja volt a bajnokok ligájában a Liverpool ellen 2–1 arányú győzelmet arató csapatnak. Andrea Pirlo átadásából ő szerezte a Milan második gólját a Sevilla ellen a 2007-es UEFA-szuperkupában 2007. augusztus 31-én.

2008. május 28-án az év cseh játékosa címet kapta, a második helyezett, Petr Čech előtt.

A 2009-10-es téli átigazolási időszakban az a hír terjedt el, hogy a Milan felajánlotta Jankulovskit az FC Internazionale Milano klubnak Manciniért cserébe. Jankulovski nem volt hajlandó az Interhez igazolni, később az állította, hogy a Milan elhagyása nem volt reális lehetőség, mint mondta: „Az az igazáság, hogy nem sokat foglalkoztam vele... A Milannál akartam maradni, már öt éve vagyok itt, és itt a helyem.”

Statisztikái

Válogatott pályafutása
A Cseh labdarúgó-válogatottal részt vett a 2000-es, a 2004-es, a 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokságon és a 2006-os labdarúgó-világbajnokságon. A cseh nemzeti válogatottban 77 alkalommal játszott, és 11 gólt szerzett.

Sikerei, díjai
Milan
UEFA-bajnokok ligája: 2006–2007
UEFA-szuperkupa: 2007
FIFA-klubvilágbajnokság: 2007

Magánélete
Édesapja, Pando Jankulovski, macedón származású emigráns, aki az Jugoszláviából menekült Csehszlovákiába. Édesanyja cseh.

Hivatkozások

Források 

 Adatlapja a ČMFS oldalán
 Profilja az uefa.com-on

Cseh labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az SSC Napoli labdarúgói
Az Udinese labdarúgói
A Milan labdarúgói
A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2004-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A 2008-as Európa-bajnokság labdarúgói
Cseh olimpikonok
1977-ben született személyek
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Élő személyek
Ostravaiak